Эта статья о дворянском роде, о носителях фамилии см. Аксёнов. 

Аксёновы (Оксеновы) — русские дворянские роды. 

Определением Правительствующего Сената (26 февраля 1858), капитан Семён Гермогенович Аксёнов, по личным своим заслугам признан в потомственном дворянстве с внесением во 2 часть дворянской родословной книги С-Петербургской губернии, а также жена —Александра Ивановна и дочь — Екатерина (Герб. Часть XIII № 102). 

В родословную книгу Новгородской губернии внесено потомство подьячего Белозёрской приказной избы Ивана Герасимовича Аксёнова, владевшего в конце XVII столетия поместьем в Белозёрском уезде. 

Род внесён в родословные книги Московской, Ярославской губерний.

История рода 
Иван Аксёнов гонец в Литву (1497), посол в Польшу (1505), послан к великому князю литовскому Александру с известием, что на престол взошёл великий князь Василий III (1506). Опричником Ивана Грозного числился Филимон Аксёнов (1573). Василий Семёнович, Василий Иванович и Минка Истомин Оксёновы верстаны поместными окладами в Епифанском уезде (1585). Иван Иванович служил в детях боярских по Ряжску (1597). Тимофей Иванович получил поместье в Смоленском уезде по грамоте Сигизмунда (1610). Четверо представителей рода владели в первой четверти XVII века поместьями в Воронежском уезде.

Девять представителей рода владели населёнными имениями (1699).

Известны несколько ветвей фамилии, независимо друг от друга получивших дворянство: Московская, Новгородская, Ярославская и Коми-пермяцкая. В Московской ветви установлено, как минимум, два независимых рода; Аксёнова Пётра Лукича и Аксёнова Семёна Гермогеновича.  

Многие представители фамилии за личные заслуги перед императорами и отечеством приобретали личное дворянство, некоторые по военной службе (Аксёнов, Василий Степанович) приобретали потомственное дворянство, и лишь единицы приобрели дворянство по гражданской службе (действительный статский советник Аксёнов, Семён Гермогенович).

Описание герба

Герб. Часть XIII. № 102. 
Герб действительного статского советника Аксёнова: в серебряном щите над чёрной горой с тремя вершинами, красное солнце. В голубой главе щита накрест серебряные стрела и меч, обращённые остриями вниз. Над щитом дворянский шлем с короной. Нашлемник - встающий татарин в красном кафтане с серебряным кушаком, воротником и обшлагами, в голубой шапке с чёрной опушкой и серебряным пером, держит в правой руке серебряную стрелу, а в левой - серебряный лук. Намёт: справа - чёрный с серебром, слева - красный с серебром.

Известные представители 
Аксёнов Тимофей Андреевич - московский дворянин, воевода в Борисове (1658).
Аксёнов Иван   - московский дворянин (1676).
 Аксёнов Иван Андреевич  — воевода в Касимове (1685), дворянин, отставной (отставной военный, окольничий, стольничий, стряпчий и т. д.), в Москве для посылок  (с 1703).
Аксёнов Иван Иванович - стольник (1688).
Аксёнов, Пётр Лукич (1699 — умер при Екатерине II) — камерир, при Елизавете Петровне, (1754) Асессор полицеймейстерской экспедиции, идеолог и создатель счетной палаты Российской Империи.
 Аксёнов, Анисим († 1756) — лейб-кампанец, гренадер Преображенского полка.
Аксёнов, Василий Степанович (1717—1759) — лейб-кампанец, гренадер Преображенского полка, потомственный дворянин.
Аксёнов, Семён Николаевич (1784 — 1840-х) — русский гитарист-семиструнник и композитор, открыл способ играть флажолетом на всех нотах.
Аксёнов, Семён Гермогенович — действительный статский советник.
Аксёнов, Василий Дмитриевич (1817—1892) — предприниматель и общественный деятель.
Аксёнов, Гермоген Семёнович (1854 — после 1938) — генерал-лейтенант (в Белой армии), командир 2-й бригады, 2-й пехотной дивизии (1914).
Аксёнов, Иван Александрович (1884—1935) — русский поэт, литературный и художественный критик, переводчик.

Примечания

См. также 
 Аксёновы (коми-пермяцкий род)
 Аксёнов
 Аксёнова

Ссылки 

 Аксёновы на сайте Всероссийское генеалогическое древо
 Аксёновы на Форуме Ярославского историко-родословнго общества
Дворянские роды Российской империи
Дворянские роды Русского царства